Als Weltmeisterschaft 2009 oder WM 2009 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2009 stattfanden:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaften 2009
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2009
 Alpine Skiweltmeisterschaften der Behinderten 2009
 Badminton-Weltmeisterschaften
 Badminton-Weltmeisterschaft 2009
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2009
 Bandy-Weltmeisterschaft 2009
 Baseball-Weltmeisterschaft 2009
 FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2009
 Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2009
 Berglauf-Weltmeisterschaften 2009
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2009
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2009
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2009
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2009
 Billard-Artistique-Weltmeisterschaft 2009
 5-Kegel-Billard-Weltmeisterschaft 2009
 Einband-Weltmeisterschaft 2009
 Englisch Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2009
 English-Billiards-Weltmeisterschaft der Frauen 2009

 Poolbillard
 WEPF 8-Ball-Weltmeisterschaft 2009 in Blackpool (England)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2009 in Shenyang (China)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2009
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft 2009 in Manila (Philippinen)
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2009 in Manila (Philippinen)
 WPA 14-und-1-endlos-Weltmeisterschaft 2009 in New Brunswick (USA)
 Russisches Billard
 Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2009 in Iskitim (Russland)
 Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2009 in Almaty (Kasachstan)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2009 in Sheffield (England)
 Snookerweltmeisterschaft der Frauen 2009 in Cambridge (England)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 2009 in Hyderabad (Indien)
 Amateurweltmeisterschaft der Frauen 2009 in Hyderabad (Indien)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft der Senioren 2009 in Hyderabad (Indien)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2009 in Fisch (Iran)
 Bob-Weltmeisterschaft 2009
 Boxweltmeisterschaften 2009
 Cricket-Weltmeisterschaften
 ICC World Twenty20 2009
 ICC Women’s World Twenty20 2009
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 2009
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2009
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2009
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2009
 Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2009
 Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2009
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 2009
 Darts-Weltmeisterschaften
 PDC World Darts Championship 2008/09
 PDC World Darts Championship 2009/10
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2009
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2009
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2009
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2009
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2009
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2009
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen 2009
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2008/09
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2009/10
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2009
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2009
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2009
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2009
 Faustball-Weltmeisterschaften
 U-18-Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen 2009
 U-18-Faustball-Weltmeisterschaft der Männer 2009
 Fechtweltmeisterschaften 2009
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2009
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2009
 Fußball-Weltmeisterschaften
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2009
 U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2009
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2009
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2009
 Grasski-Weltmeisterschaften
 Grasski-Weltmeisterschaft 2009
 Grasski-Juniorenweltmeisterschaft 2009
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 2009
 Hallenradsport-Weltmeisterschaften 2009
 Handball-Weltmeisterschaften
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2009
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2009
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2009
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2009
 Ironman 70.3 Weltmeisterschaft 2009
 Judo-Weltmeisterschaften 2009
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2009
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 2009
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009
 Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften 2009
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2009
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2009
 Mountainbike-Weltmeisterschaften
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 2009
 Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaften 2009
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 2009
 Nordische Skiweltmeisterschaften 2009
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2009
 Rallye-Weltmeisterschaft 2009
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2009
 Rhönrad-Weltmeisterschaft 2009
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2009
 Ringer-Weltmeisterschaften
 Ringer-Weltmeisterschaften 2009
 Junioren-Ringer-Weltmeisterschaften 2009
 Ruder-Weltmeisterschaften 2009
 Schwimmweltmeisterschaften 2009
 Shorttrack-Weltmeisterschaften
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2009
 Shorttrack-Juniorenweltmeisterschaft 2009
 Shorttrack-Teamweltmeisterschaften 2009
 Skeleton-Weltmeisterschaft 2009
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2009
 Snookerweltmeisterschaft 2009
 Snowboard-Weltmeisterschaften
 Snowboard-Weltmeisterschaften 2009
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaft 2009
 Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2009
 Speedski-Weltmeisterschaft 2009
 Sportkegel-Weltmeisterschaft 2009
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 2009
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2009
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 2009
 Streethockey-Weltmeisterschaften
 Streethockey-Weltmeisterschaft 2009
 Streethockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2009
 Superbike-Weltmeisterschaft 2009
 Supersport-Weltmeisterschaft 2009
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 2009
 Telemark-Weltmeisterschaft 2009
 Tischtennisweltmeisterschaft 2009
 Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2009
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 2009
 Turn-Weltmeisterschaften 2009
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2009
 UCI-Junioren-Weltmeisterschaften 2009
 UCI-Paracycling-Bahnweltmeisterschaften 2009
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2009
 Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2009
 Wasserball-Weltmeisterschaften 2009
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft 2009
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2009

!
Weltmeisterschaften nach Jahr